O Centro Artístico Cultural Belém Amazônia, mais conhecido como Rádio Margarida, é uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desde sua fundação, em julho de 1991, trabalha com a educação popular. Suas ações são voltadas para o atendimento das necessidades humanas, principalmente, de crianças e adolescentes.

A missão da Rádio Margarida é irradiar arte, cultura e educação popular, para a melhoria da qualidade de vida na Amazônia. Em suas ações, a Rádio Margarida utiliza o método de educação popular Rádio Ação: linguagens artísticas e meios de comunicação que tem, como base, a equação: comunicação + sentimento = ação transformadora. Assim, a ONG realiza projetos, campanhas, eventos e pesquisas voltadas para a educação, saúde, meio ambiente, cidadania, arte, cultura e comunicação social.

Dentre as ferramentas educativas utilizadas, estão peças teatrais, vídeos, músicas, radionovelas e spots, que são finalizados em DVD, CD, CD-ROM, livros, entre outros.

A sede da Rádio Margarida é em Belém-PA, mas suas atividades atingem várias regiões da Amazônia e de outros estados brasileiros, tanto em ações diretas com o público, como também, por meio de produções educativas.

Graças à grande dedicação com que conduz o seu trabalho, a ONG já recebeu premiações nacionais e internacionais. Um reconhecimento as suas importantes iniciativas e projetos realizados, principalmente, em defesa dos direitos da criança e do adolescente!

Ligações externas
Rádio Margarida

Instituições do Brasil
Cultura do Brasil